Мюра́ () — топоним:
 Мюра (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Канталь.
 Мюра (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Мюра (Канталь) — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

См. также 
 Мюрат (значения)